Радијевићи могу бити:

 Радијевићи (Нова Варош), насељено мјесто у општини Нова Варош, Република Србија
 Радијевићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Радијевићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ